Ling (James Bond) — personagem (bond girl) do filme You Only Live Twice
Gompa — tipo de edifício budista tibetano

Desambiguações de antropônimos